Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Kansas 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Barbara Potter 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Barbara Potter (finale)

 Mima Jaušovec (semifinali)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Kansas 1982